And I Love You So – piosenka autorstwa Dona McLeana z jego albumu Tapestry wydanego w 1970 roku
 And I Love You So – album koncertowy Elvisa Presleya
 And I Love You So – album studyjny Shirley Bassey wydany w 1972 roku
 And I Love You So – album studyjny Perry’ego Como wydany w  1973 roku
 And I Love You So – album studyjny Dona McLeana wydany w 1989 roku